Agonie steht für:
 Agonie, Todeskampf
 Agonie (Film), ein Film von David Clay Diaz von 2016

steht im weiteren Sinn für:
 Agonia, Film über Rasputin
 Agony, schwedische Thrash-Metal-Band
 Life of Agony, New Yorker Independent-Rock-Band

Siehe auch: